Jevgeni Petrov kan op drie personen slaan:

 de wielrenner Jevgeni Petrov (wielrenner)
 de schrijver Jevgeni Petrov (auteur)
 de schutter Jevgeni Petrov